Кубок Кремля 2000 года в мужском одиночном разряде проводится в одиннадцатый раз. В основной сетке турнира 32 участника, семеро из которых проходят по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Евгений Кафельников защитил свой прошлогодний титул. Россиянин побеждает на турнире 4й год подряд.

Посев 

  Марат Сафин (Полуфинал)
 ''' Евгений Кафельников (Титул)
  Шенг Схалкен (Отказ)
  Марк Россе ''(Полуфинал)

<li>  Фабрис Санторо (Первый раунд)
<li>  Максим Мирный (Второй раунд)
<li>  Фернандо Висенте (Первый раунд)
<li>  Иржи Новак (Второй раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2000